Jméno a příjmení František Vacek má více nositelů:

 František Vacek (geolog) – český geolog
 František Vacek (kněz) (1858–1940) – český kněz a historik
 František Vacek (odbojář) (1931–1954) – příslušník třetího odboje, popraven
 František Alois Vacek (1779–1854) – český kněz, historik a genealog
 František Jaroslav Vacek Kamenický (1806–1869) – český kněz, vlastenec a spisovatel